

Personas
 Bob McIntyre
 Donald McIntyre
 Drew McIntyre
 Hal McIntyre
 Joey McIntyre
 Liam McIntyre
 Samuel McIntyre
 Stephen McIntyre
 Steve McIntyre
 Terrell McIntyre
 Vonda N. McIntyre

Lugares
 McIntyre (Georgia)
 Municipio de McIntyre (condado de Lycoming, Pensilvania)

Personajes ficticios
 Gail McIntyre
 Tina McIntyre